Georg Olesen kan henvise til flere personer:

 Georg Olesen (født 1955) – dansk bassist i TV 2
 George Olesen (1960–2021) – dansk vægtløfter og stærkmand, optaget i Guinness Rekordbog
 George Olesen (tegner) – amerikansk tegner, mest kendt for sit arbejde med Fantomet-tegneserien